Chessy (Rhône)
 Chessy (Seine-et-Marne)
ook:
Chessy-les-Prés, Aube